Роланд (Юлий) Львович Добрушин (,  — , ) — советский учёный-, доктор физико-математических наук, специалист в области математической физики, теории вероятностей и теории информации. Специализировался на изучении цепей Маркова и теорем Шеннона.

Биография 
Отец, Лев Моисеевич Добрушин (1891—1935), был из еврейской семьи; дед был лесопромышленником в Мутине (в Кролевецком уезде Черниговской губернии) и отец в советское время был инженером по лесу в Ленинградском порту; мать — из немецких протестантов-краснодеревщиков Бокум балтийского происхождения. Племянник литературного критика и деятеля литературы на идише Хацкеля (Иехезкеля) Добрушина. При рождении был крещён в протестантской церкви, но верующим не был. Рано оставшись без родителей, был усыновлён сестрой своего отца Цецилией Моисеевной Чайковой-Добрушиной (1895—1958) и её мужем — скульптором Иосифом Моисеевичем Чайковым. 

В 1947 году после окончания школы он поступил на механико-математический факультет Московского университета, который окончил в 1952 году. Посещал семинар Е. Б. Дынкина в области теории вероятностей, ученик А. Н. Колмогорова. В 1955 году защитил кандидатскую диссертацию «Локальная предельная теорема для цепей Маркова». В 1961 году он защитил докторскую диссертацию «Теория информации и кодирование». С 1964 года центром его интересов стало исследование проблем статистической физики.

В 1968 году подписал «письмо 99» на имя министра здравоохранения СССР и генерального прокурора СССР в защиту насильственно помещённого в московскую психиатрическую больницу № 5 математика А. С. Есенина-Вольпина.

Был членом Московского математического общества, Международной ассоциации математической физики, почётным членом Американской академии искусств и наук, иностранным членом Национальной академии наук США, членом Academia Europaea. Был заместителем главного редактора журнала «Проблемы передачи информации».

Семья 
Был женат несколько раз.
 Добрушина (Буяновер) Ирина Семёновна, выпускница мехмата МГУ, преподаватель, поэт; детей не было.
 Филиппова Лариса Евгеньевна («Лора»), преподаватель МИЭМа; дочь — Екатерина, филолог (род. 1964).
 Пожарицкая Софья Константиновна, филолог; дочь Нина (род. 1968), лингвист;
 дочери: Ольга (род. 1985) — врач-невролог, Анна (род. 1989) — кинооператор.

Похоронен рядом с отцом на Востряковском кладбище.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Физики по алфавиту
Физики СССР
Физики России
Физики XX века
Ученики Колмогорова
Вероятностники
Члены Европейской академии
Члены Американской академии искусств и наук
Иностранные члены Национальной академии наук США
Похороненные на Востряковском кладбище